Азике́евский сельсове́т — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в составе Мечетлинского района. Почтовый индекс — 452553. Код ОКАТО — 80242803000.

Согласно Закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» от 16 декабря 2004 года имел статус сельского поселения. В 2008 году Азикеевский сельсовет и Новомуслюмовский сельсовет объединёны с сельским поселением Большеустьикинский сельсовет.

Состав сельсовета 
деревня Азикеево — административный центр (приложение 38б); (в ред. Закона РБ от 16.07.2008 № 22-з)

Население

История 
Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов» гласил:
 "Внести следующие изменения в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан:

34) по Мечетлинскому району:

а) объединить Большеустьикинский, Азикеевский и Новомуслюмовский сельсоветы с сохранением наименования «Большеустьикинский» с административным центром в селе Большеустьикинское.

Включить деревню Азикеево Азикеевского сельсовета, село Новомуслюмово Новомуслюмовского сельсовета в состав Большеустьикинского сельсовета.

Утвердить границы Большеустьикинского сельсовета согласно представленной схематической карте.

Исключить из учетных данных Азикеевский и Новомуслюмовский сельсоветы;

б) изменить границы Абдуллинского и Большеокинского сельсоветов согласно представленной схематической карте, передав деревню Ключевой Большеокинского сельсовета в состав Абдуллинского сельсовета;

Географическое положение 
На 2008 год граничил с Свердловской областью, муниципальными образованиями: Алегазовский сельсовет, Большеокинский сельсовет, Большеустьикинский сельсовет, Кургатовский сельсовет, Малоустьикинский сельсовет, Ростовский сельсовет.  («Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 N 126-з „О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан“»).

Примечания 

Упразднённые сельсоветы Мечетлинского района
Сельсоветы, упразднённые в 2008 году
Сельские поселения, упразднённые в 2008 году
Упразднённые муниципальные образования Мечетлинского района
2008 год в Башкортостане